Ел Барио де ла Соледад има више значења:

 Општина Ел Барио де ла Соледад (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Барио де ла Соледад (Ел Барио де ла Соледад, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику